Одерады — название населённых пунктов на Украине:

 Одерады — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Одерады — село в Луцком районе Волынской области.